Santa Rita de Caldas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Rita de Caldas (ort), Minas Gerais, 
 Santa Rita de Caldas (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar